Saarlia bezeichnet:
 Saarlia (Insel, bei Kullorsuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saarlia (Insel, Niaqornarsuaq) (auch Akia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saarlia (Insel, Qeqertaq) (auch Qeqertap Saarlia), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland